De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1997 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 8 juni 1997 op het Circuit Paul Ricard nabij Le Castellet, Frankrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Frankrijk
Sport in Le Castellet
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur